Hasanović ist der Familienname folgender Personen:

 Edin Hasanović (* 1992), deutsch-bosnischer Schauspieler
 Eldar Hasanović (* 1990), bosnischer Fußballspieler
 Esad Hasanović (* 1985), serbischer Radrennfahrer
 Halid Hasanović (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 Mirsad Hasanovic (* 1995), Schweizer Fußballspieler
 Nihad Hasanović (* 1974), bosnischer Schriftsteller und Übersetzer